Daniel Theis (1992-), basketteur allemand ;
 Édouard Theis, pasteur français ;
 Laurent Theis (1948-), historien français et analyste des débats ;
 Roland Theis (1980-), juriste allemand ;
 Samuel Theis (1978-), acteur français.